Илья Калинин:
 Калинин, Илья Александрович (род. 1975) — российский историк культуры, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас».
 Калинин, Илья Игоревич (род. 1992) — казахстанский футболист. Примечания